Barris: Plaça de Catalunya – Escola Industrial, barri de Terrassa
 Places:
 Plaça de Catalunya (Barcelona)
 Plaça de Catalunya (Benissanet)
 Plaça de Catalunya (Bellvís)
 Plaça de Catalunya (Calonge)
 Plaça de Catalunya (Girona)
 Plaça de Catalunya (Horta de Sant Joan)
 Plaça de Catalunya (Molins de Rei)
 Plaça de Catalunya (Palau d'Anglesola)
 Plaça de Catalunya (Sabadell)
 Plaça de Catalunya (Santa Coloma de Queralt)
 Plaça Catalunya (Sant Boi de Llobregat)
 Plaça de Catalunya (la Seu d'Urgell)
 Plaça de Catalunya (Terrassa)
 Plaça de Catalunya (Ulldecona)
 Plaça de Catalunya (Vilamacolum) 
 Plaça de Catalunya, antiga denominació de la Plaça dels Cavalls d'Alacant